Дампјер може да се односи на:

 Дампјер (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Дампјер (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Дампјер (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Дампјер (Об), насељено место у Француској, у департману Об

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Дампјер"